BiH:
 Loznik (Visoko, BiH), naselje u općini Visoko
 Loznik (Zenica, BiH), naselje u općini Zenica